Эскадренный миноносец «Доран» () — американский эсминец типа Gleaves. Он и DD-635, отличались увеличенными шириной, запасом топлива и проектным водоизмещением (включён перегруз).

Постройка 
Заложен на верфи Boston Navy Yard, Бостон 14 июня 1941 года. Спущен 10 декабря 1941 года, вступил в строй 4 августа 1942 года.

Служба 
C 30 мая 1945 года быстроходный тральщик DMS-41.

Выведен в резерв 29 января 1947 года.

С 15 июля 1955 года снова эсминец DD 634.

Из ВМС США исключён 15 января 1972 года.

Продан 27 августа 1973 года фирме «Zidell Explorations Inc.» в Портленд и разобран на слом.

Примечания

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»